Cerithiopsis abruptum är en snäckart som beskrevs av Watson 1880. Cerithiopsis abruptum ingår i släktet Cerithiopsis och familjen Cerithiopsidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
abruptum